Le mot délesteur peut avoir plusieurs significations et peut désigner :
 dans un port  le délesteur est la personne responsable de retirer le lest, qui avait été ajouté pour assurer une meilleure stabilité en mer d'un navire . Dans les bateaux récents une partie spécifique de la double coque est réservée à cet effet ;
 en électricité  le délesteur est l'appareil chargé de ne plus alimenter les appareils non prioritaires lorsque la consommation électrique globale, de l'installation électrique contrôlée, a tendance à devenir supérieure à l'abonnement souscrit.

Articles connexes

Notes et références

Notes

Références 

Port
Électricité